Steinsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Grétar Steinsson (né en 1982), footballeur islandais ;
  (né en 1960), footballeur islandais ;
 Unnur Steinsson (né en 1963), mannequin islandaise.

Notes et références